Jim Thorpe ist der Name folgender Personen:

* Jim Thorpe (1887–1953), US-amerikanischer Sportler
 Jim Thorpe (Schiedsrichter) (1931–2010), britischer Snookerschiedsrichter 
 Jim Thorpe (Golfspieler) (* 1949), US-amerikanischer Golfspieler

Jim Thorpe steht für:
 Jim Thorpe (Pennsylvania), Gemeinde in Pennsylvania
 Jim Thorpe Award, College-Football-Auszeichnung

Siehe auch:
 James Thorpe
 Jimmy Thorpe (1913–1936), englischer Fußballtorhüter